Blocking steht für:

 Blocking (Rundfunkökonomie), Strategie bei der Planung von Radio- und Fernsehprogrammen
 Blocking, Aktion in verschiedenen Sportarten, siehe Block (Sport)
 Blocking effect in der klassischen Konditionierung, siehe Klassische Konditionierung#Blocking Effect

Siehe auch:
 Blockierung
 Blockade
 Block